Това е списък на най-високите /над 2000 m/ и други по-важни планини, с техните върхове-първенци по надморска височина - в Албания. Почти цялата територия на страната, с изключение на равнинната ѝ част по крайбрежието от Вльора до Шкодренското езеро, е с подчертано планински релеф.

Планините на територията на Албания се простират от север на юг, като най-внушителен е масива на Проклетия от север, преливайки се в така наречените и по-известни Албански планини (съставени от две неособено обособени вериги от изток на запад – по-висока и по-ниска).

От Вльора на юг територията на страната в историческия Епир е изцяло планинска, пресичана от тесни и успоредни речни долини в посока югоизток-северозапад.